Эсперанса ( — «Надежда») — испаноязычное имя и топоним.

Топонимы 
 Эсперанса — город провинции Санта-Фе, Аргентина.
 Эсперанса — населённый пункт сельского типа в в департаменте Пайсанду, Уругвай. 
 «Эсперанса» — аргентинская научно-исследовательская станция, расположенная на крайнем севере Антарктического полуострова.
 Ультима-Эсперанса — провинция в Чили в составе области Магальянес-и-ла-Антарктика-Чилена.
 Эсперанса — микрорегион в Бразилии, штат Параиба.
 Эсперанса — муниципалитет в Бразилии, штат Параиба.
 Эсперанса — город в Мексике, штат Сонора, муниципалитет Кахеме.

Имена 
 Эсперанса — испаноязычное имя, означает надежда.
 Эсперанса Гомес — колумбийская модель и порноактриса.
 Эсперанса Сполдинг — американская джазовая певица и мульти-инструменталистка.

Прочее 
 «Эсперанса» — советский фильм 1988 года.

См. также 
 Санта-Эсперанса
 Эсперанс